Still steht für:

 Still (Album) der Südtiroler Deutschrock-Band Frei.Wild (2013)
 Still II, Album der Südtiroler Deutschrock-Band Frei.Wild (2019)
 Still (Lied), Lied von Lionel Richie und den Commodores (1979)
 Still (2013), deutscher Dokumentarfilm von Matti Bauer 
 Still (2014), britischer Spielfilm von Simon Blake 
 Still (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Mike Flanagan
 Still (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Takashi Doscher 
 „Film still“, Fotografien von Spielfilm-Szenen, siehe Standfotograf

Unternehmen:
 Still GmbH, Hamburger Gabelstaplerproduzent
 Still Motor Company, kanadischer Automobilhersteller

Geografie:
 Still (Bas-Rhin), Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Still (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft von Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Still, Naturschutzgebiet in Thüringen, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Still ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Taylor Still (1828–1917), US-amerikanischer Osteopath
 Carl Still (1868–1951), deutscher Unternehmer
 Clyfford Still (1904–1980), US-amerikanischer Maler
 George Frederic Still (1868–1941), britischer Mediziner
 Josef Still (* 1959), deutscher Organist
 Julie Still (* 1965), neuseeländische Badmintonspielerin
 Kevin Still (* 1960), US-amerikanischer Ruderer
 Megan Still (* 1972), australische Ruderin
 Nanny Still (1926–2009), finnische Designerin
 Paul Still (* 1970), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Rosemarie Still (1942–2022), deutsche Übersetzerin
 Susan Leigh Still-Kilrain (* 1961), amerikanische Astronautin
 Valentin Stephan Still (1750–1795), deutscher Braumeister
 W. Clark Still (* 1946), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Stil (Begriffsklärung)